Большинство аэропортов Индии подчиняется Ассоциации аэропортов Индии.

Список аэропортов Индии 

Индия